Domenico Colasanto – politico italiano
 Luca Colasanto – politico, editore e giornalista italiano
 Michele Colasanto – ex calciatore italiano
 Nicholas Colasanto – attore e regista statunitense